Isbary ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Isbary (1909–1968), deutscher Raumplaner
 Rudolf von Isbary (1827–1892), Textilindustrieller, Abgeordneter zum Reichsrat und Präsident der Wiener Handelskammer

Isbary steht für:
 Palais Isbary, ein Wiener Palais